DGS (voetbalclub), een voormalige Nederlandse amateurvoetbalvereniging
Depositogarantiestelsel
Het Portugese Directoraat-Generaal van de Veiligheid (Direcção Geral de Segurança), zie Polícia Internacional e de Defesa do Estado. 
Democratische Groepering Sint-Oedenrode, een lokale politieke partij uit Sint-Oedenrode